Hawk est un mot anglais désignant certains rapaces diurnes de la famille des accipitridés et particulièrement les membres de la sous-famille des accipitrinés (true hawks) qui sont appelés en français épervier (sparrowhawk) ou autour (goshhawk).

En Amérique du Nord, il désigne aussi les membres du genre Buteo (buteonine hawks), appelés buse en français, que les anglophones européens désignent sous le nom de buzzard.
Il peut aussi faire référence à :

Cinéma / Télévision 
 Hudson Hawk, gentleman et cambrioleur, un film américain sorti en 1991.
 Howard Hawks (1896-1977), un réalisateur, producteur, et scénariste américain.
 Ebon Hawk, un vaisseau de l'univers étendu de Star Wars.
 Storm Hawks (Les Faucons de l'orage), une série télévisée.

Aviation et matériel militaire 

 Aero Dynamics Sparrow Hawk, un biplace de tourisme.
 BAe Hawk, un avion militaire britannique d'entraînement à réaction.
 Cox-Klemin Night Hawk, un avion postal biplace américain.
 Curtiss PW-8 Hawk, un avion militaire américain à hélice de l'Entre-deux-guerres.
 Curtiss P-36 Hawk (Curtiss Model 75), un avion militaire américain à hélice utilisé au combat durant la Seconde Guerre mondiale par plusieurs pays étrangers, notamment l'Armée de l'air française sous la dénomination H-75 et la Royal Air Force sous la dénomination Mohawk.
 Curtiss P-40 Warhawk, un avion militaire américain à hélice de la Seconde Guerre mondiale, successeur du P-36 avec un moteur en ligne plus puissant. Utilisé par la Royal Air Force sous les dénominations Kittyhawk et Tomahawk. 
 Grumman E-2 Hawkeye, avion militaire américain embarqué de surveillance de l'espace aérien (AWACS) ;
 Lockheed Martin F-117 Nighthawk, un avion militaire américain à réaction furtif.
 MIM-23 Hawk, un missile surface-air à moyenne portée américain produit par Raytheon.
 Nieuport & General Aircraft , un avion militaire britannique biplan.
 Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, un drone de surveillance américain.
 Sikorsky UH-60 Black Hawk, un hélicoptère militaire américain.
 Sikorsky HH-60 Pave Hawk, un hélicoptère de sauvetage américain.

Musique 
 Hawk Nelson, un groupe rock punk chrétien canadien.
 Hawkwind un groupe de rock britannique des années 1970.
 Hawks & Doves, un album de Neil Young sorti en 1980.
 John Two-Hawks, un chanteur et musicien nord-amérindien.
 « Hawk », surnom de Coleman Hawkins (1904-1969), un saxophoniste ténor de jazz américain.

Personnages fictifs 
Personnages de l’univers de DC Comics :

 Blackhawk : équipe de super-héros dont le chef se prénomme Blackhawk

 Hawk (Faucon dans la version française) : Hank Hall
Hawkgirl : Shiera Sanders Hall/Shayera Hol/Kendra Saunders 

 Hawkman : Carter Hall/Katar Hol

Personnages de l'univers de Marvel Comics :
Hawkeye (Œil-de-faucon dans la version française) : Clint Barton
 Nighthawk (Faucon de Nuit dans la version française) : Kyle Richmond/Joaquin Pennysworth/Neil Richmond
 Starhawk : Stakar Ogord

Sport

Hockey sur glace 
 Blackhawks de Chicago, une franchise professionnelle de hockey sur glace américaine de la LNH.
 Hawks de Moncton, une ancienne franchise professionnelle de hockey sur glace canadienne.
 Icehawks de Louisville, une franchise professionnelle de hockey sur glace américaine.
 Thunder Hawks de Thunder Bay, une ancienne franchise professionnelle de hockey sur glace américaine.
 White Hawks de Frederikshavn IK, un club de hockey sur glace de Frederikshhaffen au Danemark.
 Winter Hawks de Portland, une franchise de hockey sur glace américaine.

Basket-ball 
 Hawkes Bay Hawks, un club néo-zélandais de basket-ball.
 Hawks d'Atlanta, une équipe de basket-ball.
 Lubbock Hawks, une franchise de basket-ball féminin.
 Waterloo Hawks, une ancienne équipe de basket-ball américaine.
 Wollongong Hawks, un club australien de basket-ball.

Baseball 
 Fukuoka SoftBank Hawks, une équipe japonaise de baseball.
 Hawks de La Guerche de Bretagne, un club français de baseball.
 « Hawk », surnom donné à l'ancien joueur Andre Dawson.

Omnisports

Autres sports 
 Tony Hawk (1968-), un skater professionnel californien, ayant la marque Hawk à son nom.
 Road Warrior Hawk (Michael Hegstrand, 1958-2003), un catcheur américain.
 Glasgow Hawks RFC, un club de rugby écossais.
 Hawk-Eye, un système informatique propriétaire destiné à l'arbitrage en tennis.

Autres 
 Kitty Hawk, une ville américaine.
 Twin Hawk, un jeu vidéo japonais de type Shoot them up.
 .

Voir aussi
 , un jeu vidéo de simulation d'avion de chasse.

Goshawk 
Goshawk, autour en anglais, peut faire référence à :
 Curtiss BF2C-1 Goshawk, un avion militaire.
 Rolls-Royce Goshawk, un moteur d'avion.

Seahawk
Seahawk, balbuzard pêcheur en anglais, peut faire référence à :
 Hawker Sea Hawk, un avion militaire britannique embarqué à réaction.
 Sikorsky SH-60 Seahawk, un hélicoptère utilisé par l'US Navy, version navale du Sikorsky UH-60 Black Hawk.
 Seahawks de Seattle, une franchise de la National Football League.

Références

Homonymie de titre